

Карбен-Гілл — місто, штат Алабама
 Карбен-Гілл — селище, штат Іллінойс
 Карбен-Гілл — переписна місцевість, штат Огайо